Grand Prix Włoch 1985 (oryg. Gran Premio d’Italia) – 12. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1985, która odbyła się 8 września 1985, po raz 35. na torze Monza.

56. Grand Prix Włoch, 36. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Pole position: Ayrton Senna - 1:25.084
 Najszybsze okrążenie: Nigel Mansell - 1:28.283 na okrążeniu 38

Włochy
1985
1985 we Włoszech